Lloró kan syfta på:

Colombia 

 Lloró (kommun), Chocó, 
 Lloró (ort), Chocó,